Страхование космических рисков — комплекс видов страхования, предназначенных для обеспечения страховой защитой от рисков, связанных с космической деятельностью.

Объектом страхования являются следующие виды космической техники:
спутники
ракеты-носители;
пилотируемые космические корабли;
орбитальные станции;
наземные инженерные сооружения: стартовые комплексы, средства доставки, центры управления и другие.

Страховая защита распространяется также на жизнь и здоровье космонавтов и персонал, обслуживающий космические комплексы.

Страховой защите подлежит также гражданская ответственность за ущерб, который может быть нанесён третьим лицам и окружающей среде.

В комплекс страхования космических рисков могут быть включены также финансовые риски (косвенный финансовый ущерб), возникающий вследствие технических неисправностей и политические риски, способные задержать или отменить реализацию космической программы.

Таким образом в страховании космических рисков объединяются различные отрасли страхования: личное, имущественное и ответственности.

Накопленный с 1965 года опыт страхования космических рисков говорит о том, что это один из самых сложных видов страхования, поскольку космическая техника сложна сама по себе, а объекты страхования имеют очень высокую стоимость. Поэтому в страховании космических рисков часто используется сострахование в виде страховых пулов, а также перестрахование.
В 2014 году запланировано ввести обязательное страхование космических рисков в РФ, хотя многие специалисты высказывают своё сомнение в его целесообразности и эффективности.

Крупные страховые случаи в России 
 Спутник «Интелсат-27»
 Спутник «Купон»
 Спутник «Экспресс АМ4»
 Спутник «Экспресс АМ4Р»
 Спутник «Ямал-100»
 Спутник «Ямал-402»
 Спутник «KazSat-1»
 Спутник «БелКА»
 Автоматическая межпланетная станция «Фобос-Грунт»

Ссылки 

 
 

 
 Космическое страхование - публикации

Примечания 

Виды страхования
Космонавтика